DIC steht für:
 DIC (Unternehmen), ein japanisches Spezialchemieunternehmen für Farben und Pigmente
 Deutsches Institut für Chiropraktik, Aus- und Fortbildung in Chiropraktik, Geschäftsstelle Gebhardshain
 Deviance Information Criterion, ein Maß für die Modellgüte im Rahmen der Bayes-Statistik
 DIC Asset, ein börsennotiertes Immobilienunternehmen, Sitz in Frankfurt
 DIC Color Guide, ein in der japanischen Druckindustrie gebräuchliches Verfahren, Farben zu beschreiben
 differential interference contrast, Differentialinterferenzkontrast, ein lichtmikroskopisches Kontrastverfahren
 Digital Image Correlation, ein kamerabasiertes Verfahren zur Verformungsmessung, siehe Bildkorrelation
 Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM), ein Dateiformat
 Diploma of the Imperial College, ein akademischer Grad des Imperial College London
 Direct Intellectual Capital Methods, siehe Wissensbilanz#Modelle
 Disseminated Intravascular Coagulation, Disseminierte intravasale Koagulopathie in der Medizin 
 Division Industrielle Chemie, eine Sektion der Schweizerischen Chemischen Gesellschaft
 Dubai International Capital, ein Staatsfonds des Emirats Dubai
 Dynamic Itemset Counting, ein Algorithmus der zum Beispiel beim Data Mining (Data Warehousing) eine Erweiterung für den A-priori-Algorithmus darstellt und eine effizientere Gewinnung von Itemsets erlaubt.
 Mitochondrialer Dicarboxylat-Carrier, ein Protein
 N,N′-Diisopropylcarbodiimid, eine Chemikalie zur Aktivierung von Carboxygruppen
 Aeromedica (ICAO-Code), mexikanische Fluggesellschaft
 Dissolved inorganic Carbon, gelöster anorganischer Kohlenstoff in (Bio-)Chemie

DiC steht für:
 DiC Entertainment, ein ehemaliges Filmstudio, welches 1971 von Jean Chalopin in Luxemburg als eine Unterabteilung von Radiotélévision Luxembourg (RTL) gegründet wurde

dic steht für:
 Lakota Dida (ISO-639-3-Code), Varietät von Dida (Sprache), in der Elfenbeinküste gesprochene Sprache

Siehe auch:
 DIK
 Dick

DIC